Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale John Lloyd 6-7, 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Peter Fleming (primo turno)
 Bernie Mitton (primo turno)

 Emilio Montano (quarti di finale)
 Chris Kachel (quarti di finale)
 Assente
 Howard Schoenfield (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1979